Deep Creek signifie rivière profonde en anglais.

Toponyme 

 Deep Creek Township, township américain du  comté de Clinton, dans l'Iowa.

Hydronyme 
 Deep Creek Lake, lac situé dans l'État américain du Maryland.
 Les Deep Creek Hot Springs, source chaude américaine du comté de San Bernardino, en Californie.

Voir aussi